Безво́дное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Безводное — деревня в Вилейском районе Минской области.

Казахстан 
 Безводное — село в Железинском районе Павлодарской области, упразднено в 2018 году.
 Безводное — село в Павлодарском районе Павлодарской области, ликвидировано в 1990-е годы.

Россия 
 Безводное — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Безводное — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Безводное — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Безводное — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
Безводное — сельское поселение в Курганинском районе Краснодарского края.
Безводное — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Безводное — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Безводное — деревня в Нахратовском сельсовете Воскресенского района Нижегородской области.
 Безводное — деревня в Староустинском сельсовете Воскресенского района Нижегородской области.
 Безводное — село в Кстовском районе Нижегородской области.
 Безводное — деревня в Огибновском сельсовете городского округа Семёновский Нижегородской области.
 Безводное — деревня в Шалдежском сельсовете городского округа Семёновский Нижегородской области.
 Безводное — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Безводное — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Безводное — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.
 Безводное — село в Пензенском районе Пензенской области.

Украина 
 Безводное — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Безводное — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Безводное — село в Великоалександровском районе Херсонской области.

См. также 
 Безводное сельское поселение
Сухобезводное